Valea Perjei, comune della Moldavia nel distretto di Cimișlia
 Valea Perjei, comune della Moldavia nel distretto di Taraclia